219 км, 219-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

219 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога Код 551717.

219 км — разъезд, Казахстанская железная дорога. Код 684501

219 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 057916
 219 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 272513
 219 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 624725
 219 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653130
 219 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 784623
 219 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885326

219 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 453444